MNL – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Ninoy Aquino, Manila, Filippine
 MNL – codice identificativo del TACAN di Amendola, radioassistenza per la navigazione aerea
 MNL – codice vettore ICAO di MiniLiner
 mnl – codice ISO 639-3 della lingua tiale